Renau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Renau (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Renau (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar